El término inglés Blue Period puede referirse a:

 Blue Period, manga y anime de Tsubasa Yamaguchi.
 Blue Period (album), álbum musical de Miles Davis, del año 1953.
 Blue Period (canción), canción del grupo musical The Smithereens, del año 1990.